Futbolnij klub Kriljâ Sovetov eller engelsk Krylia Sovetov er en russisk fodboldklub fra byen Samara. Klubben spiller i landets bedste liga, den russiske Premier League, og har hjemmebane på Samara Arena. Klubben blev grundlagt i 1942 og rykkede op i den bedste russisk række i 2018.

Historiske slutplaceringer

Kendte spillere 
  Nerijus Barasa
  Andrius Jokšas
  Robertas Poškus
  Robertas Ringys
  Vasile Coşelev
  Alexandru Epureanu

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Rusland
Etableret i 1942